Oristà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oristà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Oristà (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar